

Geografia 
 Francia
 Jumièges – comune nella regione della Normandia
 Le Mesnil-sous-Jumièges – comune nella regione della Normandia

Persone 
 Filiberto di Jumièges – fondatore delle abbazie di Jumièges, Pavilly e Noirmoutier, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Guglielmo di Jumièges – monaco cristiano e scrittore normanno
 Robert di Jumièges – primo arcivescovo normanno a divenire Arcivescovo di Canterbury

Altro 
 Abbazia di Jumièges – monastero nella regione della Normandia